Дуралей:
 Дуралей — то же что дурак.
 Дуралей — река в Забайкальском крае.
Дуралей — до 1942 г. название села Новоберёзовское Шилкинского района Забайкальского края.

См. также 
 Премия Дуралея — аналог премии Дарвина.

Примечания